Madeira har flere betydninger:
 Madeira – en øgruppe og hovedø, der ligger i Atlanterhavet ud for Marokkos kyst, der hører til Portugal, 900 km sydvest for Lissabon og ca. 500 km nord for De Kanariske øer. Øerne er ca. 1 ¼ gang så stor som Bornholm og har ca. 260.000 indbyggere. Hovedstaden hedder Funchal.
 Madeira (vin) – en speciel vin fra øen Madeira, der har været produceret siden det 15. århundrede. Når gæringen er overstået gennemløber vinen flere stadier i udviklingen til færdigt produkt, her indgår bl.a. en teknisk opvarmning, der fremmer karameliseringen.
 Madeira (flod) – en cirka 3.200 km lang flod i Brasilien.

Kilder/henvisninger 
 Lexopen